Malinnik ist der Name folgender Orte in Polen:

 Malinnik (Miłomłyn), Ort der Gmina Miłomłyn im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren; bis 1945: Amalienruh, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Malinnik (Cieplice Śląskie-Zdrój), Stadtteil von Jelenia Góra im Powiat Jeleniogórski, Woiwodschaft Niederschlesien; bis 1945: Herischdorf, Kreis Hirschberg, Schlesien

Siehe auch:
 Malinniki